

Informatica
Lazarus – ambiente integrato di sviluppo

Letteratura
Lazarus – romanzo di Alberto Cola, vincitore del Premio Urania 2009
Lazarus – romanzo di Lars Kepler del 2018

Musica
Lazarus – opera vocale sacra di Franz Schubert del 1820
Lazarus – gruppo musicale statunitense
Lazarus – album dei Lazarus del 1971
Lazarus – singolo dei Porcupine Tree del 2005
Lazarus – album degli Hacride del 2009
Lazarus – album di Travie McCoy del 2010
Lazarus – singolo di David Bowie del 2015

 Lazarus – musical con musiche e testi di David Bowie

Onomastica
Lazarus – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Lazzaro

Televisione
Lazarus – programma di MTV Italia
Ritorno dall'aldilà (Lazarus) – episodio della prima stagione di X-Files

Videogiochi
Lazarus – progetto di ricerca avviato da Cerberus nell'universo fantascientifico di Mass Effect